

Films 
 Le Sublime Sacrifice de Stella Dallas (Stella Dallas) est un film réalisé par Henry King, sorti en 1925
 Stella Dallas est un film réalisé par King Vidor, sorti en 1937

Théâtre 
 Stella Dallas est une pièce de théâtre de Irving Pichel jouée au Fulton, à Oakland, en 1929.

Livre 
  est un livre écrit par  en 1923

Voir aussi